Ненапряжённый огублённый (огу́бленный) гласный заднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, употребляющийся в некоторых языках. В МФА этот звук обозначается знаком ʊ, в X-SAMPA он обозначается знаком U.

Примеры

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Гласные заднего ряда
Гласные верхнего подъёма
Ненапряжённые гласные
Огублённые гласные